El término Dominion puede referirse a:

 Dominion: serie de televisión estadounidense de ciencia ficción.
 Dominion: juego de construcción de mazos creado por Donald X. Vaccarino.
 Dominion: pseudónimo del músico sueco Matti Mäkelä.
 Dominion: Prequel to the Exorcist: película de terror del año 2005
 Dominion Tank Police: serie manga creada por Masamune Shirow.
 Dominion Bond Rating Service: agencia de calificación de riesgo basada en Toronto, Canadá.
 Dominion: documental vegano del año 2018.
 Dominion Voting Systems: empresa canadiense que vende máquinas de votación electrónica.